Ньєль-сюр-л'Оті́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний схід від Нанта, 65 км на південний схід від Ла-Рош-сюр-Іона.

Історія 

1 січня 2019 року Ньєль-сюр-л'Отіз і Ульм було об'єднано в новий муніципалітет Рив-д'Отіз.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 477 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1271,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ньєль-сюр-л'Отіз на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ньєль-сюр-л'Отіз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Вандея